Drzeniów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Drzeniów, village du powiat de Słubice
 Drzeniów, village du powiat de Żary